Jason Davis (?) amerikai színész
 Jason Davis (1984–2020) amerikai gyerekszínész, színész